USS Kansas — кораблі ВМС США, названі на честь штату Вірджинія.

 USS Virginia (1776) — вітрильний фрегат, збудований у 1776 році. Захоплений британцями наступного року і перейменований на «HMS Virginia». Проданий у 1782 році.
 USS Virginia (1797) — 14-гарматна шхуна, збудована у 1797 році. У 1801 році передана Службі митних катерів США.
 USS Virginia (1825) — 74-гарматний лінійний корабель, закладений у 1822 році. Збудований у 1825 році, проте у стрій не вводився. Розібраний у 1874 році.
 USS Virginia (1861) — 581-тонний проривач блокади. Збудований у 1861 році у Великій Британії. У 1862 році під час Громадянської війни в США поданий флоту Півдня. У 1863 році захоплений флотом Півночі. Проданий у 1865 році.
 USS Virginia (BB-13) — пре-дредноут, головний у своєму типі. Збудований у 1906 році. Виведений зі складу флоту у 1920 році. У 1923 році потоплений як мішень. 
 USS Virginia (SP-274) — яхта, придбана флотом у 1917 році. Потоплена у 1920 році.
 USS Virginia (SP-746) — рибальське судно, придбане флотом у 1917 році. У 1919 році повернене власнику.
 USS Virginia (SP-1965) — шхуна, збудована у 1902 році. Придбана флотом у 1917 році. У 1919 році повернена власнику.
 USS Virginia (CGN-38) — ракетний крейсер однойменного типу з ядерною силовою установкою. На службі протягом 1976-1994 років. Очікує на утилізацію.
 USS Virginia (SSN-774) — підводний човен однойменного типу. Збудований у 2004 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни